Кренц () — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Кренц, Торстен (род. 1966) — немецкий гребец-байдарочник.
 Кренц, Эгон (род. 1937) — политический и государственный деятель Германской Демократической Республики.
 Кренц, Ян (1926—2020) — польский композитор и дирижёр.